Nachsommer steht für:
 eine Periode mit mild-sommerlichem Wetter im späten Sommer oder frühen Herbst, siehe Phänologie#Spätsommer

Literatur:
 Einschub in der Romantrilogie Die Forsyte-Saga, siehe Die Forsyte-Saga#Nachsommer / Nachsommer eines Forsyte (1918, erster Einschub)
 Gedichtband von Luise Beccard-Blensdorf
 Werk des Schriftstellers Herbert Eulenberg
 Gedichtsammlung von Andreas Munch
 „Der Nachsommer“, Roman in drei Bänden von Adalbert Stifter